Морже
 Морже - фамилия из Списка дворянских родов Гродненской губернии.

Другие значения 
 Морже - коммуна в Италии.